Brimir bezeichnet:

 Brimir (Riese), der Riese Ymir in der nordischen Mythologie
 Brimir (Schwert), dichtersprachlich für das Schwert in der nordischen Dichtkunst